L’Institut français de gouvernement des entreprises (IFGE) est un centre de recherche spécialisé dans les questions de gouvernement d'entreprise (corporate governance en anglais). Il est basé à EM LYON. Il est dirigé par le professeur Pierre-Yves Gomez. C'est actuellement un des plus importants centres de recherche en gouvernement d'entreprise en France et en Europe avec l'European Corporate Governance Institute.

Positionnement et vision du gouvernement des entreprises 

L'Institut français de gouvernement des entreprises a pour particularité de développer un savoir théorique et pratique sur la gouvernance des entreprises. Il se rapproche en cela de certains think-tank dont la vocation est de produire des connaissances pour aider les pouvoirs publics.

Il revendique les limites d'une gouvernance d'entreprise uniquement construite autour de critères économiques et financiers (incarnée par la théorie de l'agence) et propose une lecture politique renouant en cela avec la tradition d'une économie politique. 

Les travaux de l'Institut français de gouvernement des entreprises couvrent quatre axe principaux: le rôle et la place des dirigeants et des administrateurs dans la gouvernance d'entreprise, l'épargne salariale et l'actionnariat salarié, la gestion et la valorisation du capital humain, les pratiques en matière de nouvelle gouvernance et la responsabilité sociale de l'entreprise.

L'Institut français de gouvernement des entreprises dispose d'une base de données unique en France. La base de données GEF/IFGE regroupe des milliers de données économiques, financières, stratégiques et de gouvernance (actionnariat, dirigeants, administrateurs, capitalisation boursière...) d'un panel représentatif de 800 entreprises de tailles variées. 

L'institut publie sous trois formes : des ouvrages, des articles académiques ainsi que des documents de synthèse à destination des parties prenantes du gouvernement des entreprises. L'IFGE édite régulièrement des Preuves à l’Appui (en partenariat avec l'Institut de recherche MiddleNext) et des Cahiers pour la Réforme sur différentes questions de gouvernance.

Principales publications

Ouvrages  
 Gomez P.Y., Le Gouvernement de l’entreprise, interEditions, 1996.
 Gomez P.Y., La République des actionnaires : le gouvernement des entreprises entre démocratie et démagogie, Syros, 2001
 Gomez P.Y., Entrepreneurs and Democracy: A political Theory of Corporate Governance’’, Cambridge University Press, 2008, avec Harry Korine. 
 Gomez P.Y., L’Entreprise dans la démocratie, De Boeck, 2009, avec Harry Korine
 Articles académiques 
 Aubert N., Rapp T., 'Bank employee incentives and stock purchase plans participation', Journal of Financial Service Research, 2011
 Daudigeos T., Valiorgue B., 'Conditions for Value Creation in the Marketplace Through the Management of CSR Issues', Business and Society, Vol. 50, Iss. 1, pp. 28-49, 2011
 Gomez P. Y., 'Leçons de la crise et perspectives pour l'après crise', In La gouvernance des sociétés cotées face à la crise - Pour une meilleure protection de l'intéret social, L.G.D.F, 2010 
 Daudigeos T., Valiorgue B., 'Les limites du traitement marchand de la responsabilité sociale de l'entreprise', Revue Française de Socio-Economie, Iss. 6, 2010
 Eminet E., Guedri Z., 'Comité de nomination, réputation et marché des administrateurs', Corporate Governance: An International Review, Vol. 18, N°6, pp. 557-574, 2010
 Guedri, Z., & Hollandts, X.,  « Beyond dichotomy: The curvilinear impact of employee ownership on firm performance » Corporate Governance: An international Review, vol. 16, iss. 5, p. 460-474, 2008
 Hollandts X., Eminet E., Guedri Z., 'Les déterminants de la représentation des actionnaires salariés au conseil d'administration', Management International, 2010
 Gomez P.Y., 'Entreprise et ordre managérial : la fabrique de la société libérale', Les cahiers Français, n° 354, Janvier - 
 Aubert N., Rapp T., 'Employees' investment behavior in a company based savings plan', Finance, Vol. 31, 2010
 Gomez P.Y., 'La gouvernance actionnariale et financière, une méprise théorique', Revue Française de Gestion, vol. 35, n°198-199, pp. 369-391, 2009
 Gomez P.Y., 'Qui trace les frontières ? Une interprétation politique du gouvernement des entreprises contemporaines', In Analyses et transformations de la firme, une approche pluridisciplinaire, Paris, La découverte, 2009
 Eminet E., Asseman S., Guedri Z., 'Le dirigeant est-il l'architecte de sa rémunération ?', Finance Contrôle Stratégie, vol. 12, n° 3, p 5-36, 2009
 Hollandts X., 'La gestion participative, une utopie réalisée ?', RECMA, 
 Aubert N., Hollandts X., Guedri Z., 'La représentation du travail au conseil d'administration et la performance de l'entreprise', In Les administrateurs salariés et la gouvernance de l’entreprise'', Conchon A. et Auberger M-N. (dir.), La Documentation Française, Paris, 2009

Articles connexes 

 Gouvernement d'entreprise
 Conseil d'administration
 Assemblée générale
 Actionnariat salarié

Liens externes 
 Site officiel Institut français de gouvernement des entreprises

Organisme de recherche